Borostyán-barlang néven az alábbi barlangok lettek írásban említve:

 Borostyán-barlang, badacsonytomaji barlang.
 Borostyán-barlang, gánti barlang.
 Borostyán-barlang, isztiméri barlang.
 Borostyán-barlang, orfűi barlang.
 Borostyán-barlang, pilisszentkereszti barlang.